Loncke est un nom de famille porté par des personnalités belges :
 Gérard Loncke (1905-1979), coureur cycliste
 Louis-Philippe Loncke (1977-), aventurier et explorateur

Homonymie de patronyme